

Toponymes

Fort MacKay, aussi appelé Fort McKay, une communauté de l'Alberta
 Fort McKay 174, une réserve indienne en Alberta
 Fort McKay 174C, une réserve indienne en Alberta
 Fort McKay 174D, une réserve indienne en Alberta

Autre 
 Première Nation de Fort McKay, une bande indienne en Alberta au Canada

Homonymie de toponyme